Das Arrondissement Dax ist ein Verwaltungsbezirk im Département Landes in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine.

Im Arrondissement liegen  neun Wahlkreise (Kantone):
Kanton Côte d’Argent (mit 10 von 16 Gemeinden)
Kanton Coteau de Chalosse
Kanton Dax-1
Kanton Dax-2
Kanton Marensin-Sud
Kanton Orthe et Arrigans
Kanton Pays Morcenais Tarusate (mit 17 von 23 Gemeinden)
Kanton Pays Tyrossais
Kanton Seignanx

Geschichte 
Am 4. März 1790 wurde mit der Gründung des Départements Landes auch ein Distrikt Dax gegründet, der in Teilen dem heutigen Arrondissement entsprach. Am 17. Februar 1800 wurde daraus das Arrondissement gegründet.

Mit der Auflösung des Arrondissements Saint-Sever am 10. September 1926 kamen vier Kantone zum Arrondissement Dax hinzu.

Siehe auch: Geschichte Landes.

Geografie 
Das Arrondissement grenzt im Norden und Osten an das Arrondissement Mont-de-Marsan, im Süden an die Arrondissements Pau und Bayonne im Département Pyrénées-Atlantiques und im Westen an den Golf von Biskaya.

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Dax sind:

Ehemalige Gemeinden seit 2016 
 Bis 2016: Boos, Rion-des-Landes

Dax
Geographie (Département Landes)